Dettighofen ist der Name folgender Ortschaften:
 Dettighofen, eine Gemeinde im Landkreis Waldshut in Baden-Württemberg, Deutschland
 Dettighofen TG, eine ehemalige eigenständige Ortsgemeinde, heute Gemeinde Pfyn, Kanton Thurgau, Schweiz
 Dettighofen (Lengwil), eine Ortschaft in der Gemeinde Lengwil im Bezirk Kreuzlingen, Kanton Thurgau, Schweiz